Ян Виссхер (1636 — после 1691) — голландский , ставший к концу жизни живописцем.

Родился в Харлеме. Младший брат Корнелиса Виссхера (1629—1662) и Ламбрехта Виссхера (1634 — позже 1677).

Всех его произведений насчитывается 150; из них 15 гравированы с его собственных рисунков, а остальные с Берхема, Брауэра, ван Остаде, ван Гойена и др.

Примечания 

Гравёры Нидерландов
Гравёры XVII века